Zapora chemiczna – odcinek terenu skażonego bojowymi środkami trującymi lub pola fugasów chemicznych.

Zobacz też
 zapora

Bibliografia 
 
Wojska chemiczne
Zapory (wojsko)